Vera hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Vera (Santa Fe), localidad de la Provincia de Santa Fe;
 Departamento Vera, división administrativa de la provincia de Santa Fe;
 Monte Vera, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 Vera y Pintado, localidad de la provincia de Santa Fe;

en España 
 Vera (Almería), localidad en la provincia de Almería, comunidad autónoma de Andalucía;
 Vera de Bidasoa, localidad en la provincia de Navarra;
 La Vera, comarca española en el noreste de la provincia de Cáceres;

en Estados Unidos 
 Vera (Oklahoma), localidad en el estado de Oklahoma;

Geografía
Arroyo de Vera (desambiguación)

Antroponimia 
 Vera (nombre), nombre propio de mujer.
 Vera (apellido)

Personas de nombre Vera 

 Vera Aléntova, actriz rusa.
 Věra Bílá, cantante checa.
 Vera de Bosset, segunda esposa del compositor ruso Igor Stravinski.
 Vera Dushevina jugadora de tenis profesional rusa.
 Vera Farmiga, actriz estadounidense.
 Vera Fischer, actriz brasileña.
 Vera Grabe, política y líder de la guerrilla M-19.
 Vera Hartegg, actriz alemana.
 Vera Lynn, cantante inglesa de la Segunda Guerra Mundial.
 Vera Miles, actriz de cine estadounidense.
 Vera Mújina, escultora soviética.
 Vera Reynolds, actriz cinematográfica estadounidense de la época del cine mudo.
 Vera Rubin, astronóma estadounidense.
 Vera Wang, diseñadora de modas estadounidense.
 Vera Zvonariova, tenista profesional rusa.

Personas de apellido Vera 
 Alejo Vera, pintor español.
 Alfredo Vera Vera, político ecuatoriano.
 Alonso de Vera y Aragón, conquistador y colonizador español.
 Diego Juan de Vera Tassis y Villarroel, dramaturgo y editor teatral español del Siglo de Oro.
 Diego Vera, futbolista uruguayo.
 Jaime Vera López, político español.
 Jaime Vera Rodríguez, futbolista chileno.
 Juan Antonio Vera Torres, geólogo español.
 Luis Vera, futbolista venezolano.
 Mariano Vera, político argentino.
 Pedro Jorge Vera, escritor, periodista, profesor universitario y político ecuatoriano.
 Pedro Vera, dibujante de cómics español.
 Rafael Vera, expolítico español.
 Victoria Vera, actriz española.

Canciones con "Vera" en el título 
 Vera, de Pink Floyd.
 Vera, de pasodoble español de Juan Fco. Soler R.
 Vera, de L.A. Spinetta.

Ciencias 
 Nombre común de la Bulnesia arborea.
 (245) Vera es un asteroide del cinturón de asteroides.

Además
 Vera icon, el Santo Rostro o Santa Faz,  una de las reliquias más famosas del cristianismo.